Charles-Alphonse est un prénom masculin.

Prénom
Charles-Alphonse est un prénom composé masculin français. Il prend la forme de Karl-Alfons (allemand, suédois, danois, finnois), Karol-Alfons (polonais), Karel-Alfons (tchèque, néerlandais), Carlo-Alfonso (italien), Carlos-Alfonso (espagnol) et Carlos-Afonso (portugais).

Personnalités francophones portant ce prénom 

 Charles-Alphonse Angers, (1854-1929), homme politique canadien
 Charles-Alphonse de Berghes-Saint-Winock, (1791-1864), militaire et homme politique français du XVIIIème siècle
 Charles Alphonse Brot, (1807-1895), écrivain et auteur dramatique français
 Charles-Alphonse Desjardins, (1841-1912), homme politique canadien, maire de Montréal (1893-1894)
 , (1832-1913), artiste canadien
 Charles-Alphonse Fournier, (1871-1941), homme politique canadien
 Charles-Alphonse Du Fresnoy, (1611-1668), peintre et poète français du XVIIème siècle
 Charles-Alphonse Fournier, (1871-1941), homme politique canadien
 Charles-Alphonse Gumery, (1827-1871), sculpteur français
 Charles-Alphonse Gunthert, (1878-1918), architecte suisse
 Charles-Alphonse Levert, (1825-1899), homme politique français
 Charles-Alphonse-Pantaléon Pelletier, (1837-1911), homme politique canadien, Lieutenant-gouverneur du Québec (1908-1911)
 Charles-Alphonse Pénaud, (1850-1880), inventeur français et précurseur de l'aviation
 Charles-Alphonse Savary de Lancosme, (1776-1875), Marquis et homme politique français

Autres personnalités portant ce prénom 

 , (1845-1907), homme politique brésilien
 Carlos Alfonso Azpiroz Costa, (1956-), archevêque argentin
 , (1929-2008), footballeur italien
 , (1671-1742), homme politique suisse
 , (1852-1937), homme politique et aristocrate péruvien
 , (1894-1969), militaire finnois
 , (1722-1801), scientifique et inventeur italien
 , (1903-1945), géologue autrichien
, (1907-1997), aristocrate espagnol
 Carlo Alfonso Nallino, (1872-1938), ethnologue italien
 , (1734-1818), homme d'église et poète italien
 , (1858-1944), entomologiste et paléontologue autrichien
 , (1912-1993), scientifique autrichien
 , (1920-1997), écrivain hollandais
 Karel Alfons Roelandts, (1887-1983), homme politique belge flamand
 , (1924-1993), musicien et ténor irlandais
 , (1864-1924), universitaire américain
 , (1948-), homme politique argentin

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français